DOP () — термин, использующийся в области систем глобального позиционирования для параметрического описания геометрического взаиморасположения спутников относительно антенны приёмника. Когда спутники в области видимости находятся слишком близко друг к другу, говорят о «слабой» геометрии расположения (высоком значении DOP), и, наоборот, при достаточной удалённости геометрию считают «сильной» (низкое значение DOP). Термин может применяться не только в спутниковом позиционировании, но и в других системах локации, включающих другие географически разнесённые станции.

Факторы, влияющие на снижение точности 
 орбиты спутников;
 наличие объектов-помех, закрывающих необходимые области неба;
 влияние атмосферы;
 отражение радиоволн.

Параметры 

 HDOP (horizontal DOP) — снижение точности в горизонтальной плоскости
 VDOP (vertical DOP) — снижение точности в вертикальной плоскости
 PDOP (position DOP) — снижение точности по местоположению
 TDOP (time DOP) — снижение точности по времени
 GDOP (geometric DOP) — суммарное геометрическое снижение точности по местоположению и времени

Эти параметры являются функциями соответствующих матриц ковариации, состоящих из элементов в глобальной или локальной геодезической системе координат.

Они могут быть получены математически по положению доступных спутников (источников навигационного сигнала).
Многие GNSS-приёмники позволяют отображать текущее расположение всех спутников («созвездие спутников») вместе со значениями DOP.

При этом,
; и .

Необходимо отметить, что всё вышеописанное справедливо не только для GPS-систем, но и, например, для систем электронного противодействия
(), при определении положения вражеских источников излучения, таких как помехопостановщиков или просто средств радиообмена.

Использование интерферометрических методов предпочтительнее в системах со степенями свободы, недоступных для анализа из-за неподходящего расположения источников сигнала.

Геометрическая интерпретация 
Величины PDOP при наблюдении четырех спутников связана с объемом тетраэдра, стороны которого соединяют концы единичных векторов. Чем больше объем тетраэдра, тем меньше PDOP. Тетраэдр самого большого объема возможен в случае, когда один из спутников находится в зените, а три остальных спутника расположены с равными по азимуту расстояниями ниже горизонта с углом возвышения 19,47 градусов: GDOP при этом будет составлять 1,581. Естественно, GPS приемник не способен принимать сигналы от спутников, расположенных ниже горизонта, поэтому наименьший GDOP (1,732) достижим в случае, когда один из спутников находится в зените, а три остальных спутника расположены вблизи горизонта через 120 градусов по азимуту..

См. также 
 A-GPS
 WAAS
 EGNOS
 MSAS
 DGPS

Примечания 

Спутниковые навигационные системы